Cord Blood Center (CBC) este prima bancă de celule stem din România, existând pe piața locală de 7 ani. Parte din Grupul International cu același nume ce este prezent în 6 țări europene (Austria, Cehia, Italia, România, Slovacia și Ungaria),  compania din România numără în prezent peste 65.000 de clienți care au ales să recolteze celule stem la nașterea copiilor lor. 

CBC România deține 2 bănci de celule stem în România; primul laborator de procesare de sânge placentar și prima banca de celule stem din România a fost inaugurată și autorizată  la Cluj Napoca pentru a realiza procesarea și depozitarea grefelor de celule stem din sângele placentar (iulie, 2008). În martie 2009, compania a inaugurat și prima bancă de celule stem din București.
 
În martie 2013 Cord Blood Center a marcat o nouă piatră de căpătâi în industria locală de celule stem, susținând financiar și medical primul pacient roman care a beneficiat de transplant cu celule stem in SUA, la Duke University.

Note

Legături externe 
www.cordcenter.ro - Site web oficial

Companii de servicii medicale din România